Sóspatak (Fehér megye)
 Sóspatak (Maros megye), az alábbi kettő egyesítéséből:
 Kerelősóspatak
 Székelysóspatak
 Sărata (Bákó megye)